O termo neerlandês (popularmente "holandeses") pode referir-se a:

 a língua neerlandesa.
 o povo neerlandês.
 algo relacionado aos Países Baixos.

Ver também
 Holandês

Desambiguação